Efternamnet Ojstrach eller (i engelsk transkription från kyrilliska alfabetet) Oistrakh tillhör två klassiska violinister:

David Ojstrach (1908–1974)
och hans son och elev
Igor Ojstrach (1931–2021).

Ryska efternamn